Лохау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц.  . Официальный код  —  80226. На территории коммуны расположен замок Хофен.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ксафер Зинц по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 АНП занимает 20 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга